John Mitchell (1781-1849) – politico statunitense della Pennsylvania
John Mitchell – geografo
John Mitchell – hockeista su ghiaccio canadese
John Mitchell – musicista britannico
John Mitchell – rugbista a 15 e allenatore di rugby neozelandese
John Mitchell – sindacalista statunitense
John N. Mitchell – politico statunitense
John W. Mitchell, accreditato anche come John Mitchell – tecnico del suono britannico